Australia
 Città di Moreland – Local government area del Victoria
 Stati Uniti d'America
 Moreland – città della Contea di Coweta, Georgia
 Moreland – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Moreland – census-designated place della Contea di Bingham, Idaho